«Перевал» — художественный фильм, снятый Алексеем Сахаровым в 1961 году по мотивам повести Чингиза Айтматова «Тополёк мой в красной косынке».

Содержание 
По гоpным дорогам Тянь-Шаня водит свою машину юный Данияр. Как то, возвращаясь из рейса, он встречает Асель. Это знакомство становится для них началом большой любви. Данияр порывает свои отношения с бывшей подpугой красавицей Райхан и женится на Асель. Но однажды давно забытые отношения с Райхан возобновляются. Асель, узнав об измене мужа, уходит от него. Тем временем, желая увеличить количество перевозок и сократить время пробега, Данияр решает пройти через перевал с прицепом, но там попадает в аварию, последствия которой усугубляет его товарищ по работе Садык. Усугубляет сознательно, на почве ревности. Данияра снимают с трассы. Вскоре коллектив разоблачает Садыка. Данияр восстанавливается на работе. Спустя некоторое время он узнаёт, что его идея водить машины с прицепом получила признание. Одну из них доверяют Данияру. В тот же день ему сообщают, что Асель родила сына. Он возвращается домой.

Съёмочная группа 
 Сценарий — Чингиза Айтматова при участии Алексея Сахарова
 Постановка — Алексея Сахарова
 Оператор — Леонид Калашников
 Художник — Алексей Макаров
 Композитор — Юрий Левитин

Роли исполняют

Награды и фестивали 
 I Смотр-соревнование кинематографистов Средней Азии и Казахстана (1962) — Диплом за лучший сценарий (Ч. Айтматов).

Литература

Ссылки 
 «Перевал» на «Фильмы СССР» 
 

Фильмы студии «Киргизфильм»
Экранизации произведений Чингиза Айтматова
Фильмы СССР 1961 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о водителях